

Storia 

 Quarta Repubblica francese (1946-1958)
 Quarta Repubblica della Corea del Sud (1972-1979)

Televisione 

 Quarta Repubblica – programma televisivo italiano

Pagine correlate 

 Prima Repubblica
 Seconda Repubblica
 Terza Repubblica
 Quinta Repubblica